Государственная стража (Белое движение) — военизированный орган гражданского управления в 1919—1920 годах на Юге России — территориях, контролируемых Вооруженными силами Юга России;
 Государственная стража (Украинская держава) () — военизированный орган гражданского управления Украинской державы гетмана Скоропадского в 1918 году;
 Сербская государственная стража — военизированные колаборационистские формирования периода Второй мировой войны на территории Сербии 1941—1944 годов.